Karl Schultes ist der Name folgender Personen:

* Karl Schultes (1822–1904), deutscher Schauspieler, Regisseur und Schriftsteller, siehe Carl Schultes 
 Karl Schultes (1824–1896), deutscher Politiker, siehe Carl von Schultes
 Karl Schultes (Jurist) (1909–1982), deutscher Jurist, Richter und Parteifunktionär (SPD, SAP, KPD, SED)